

Кисельовка — присілок, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Кисельовка — присілок, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Кисельовка — селище, Правдинський район, Калінінградська область
 Кисельовка — село, Ульчський район, Хабаровський край

Див. також 
 Киселівка